Die 2. Handball-Bundesliga 2017/18 war die siebte der eingleisigen Spielzeiten und die insgesamt 37. Spielzeit der zweithöchsten deutschen Spielklasse im Handball der Männer in der Geschichte der 2. Bundesliga. 20 Mannschaften spielten um den Aufstieg in die höchste deutsche Spielklasse. Die Saison startete am 25. August 2017 und endete am 2. Juni 2018.

Modus 
20 Mannschaften spielen im Modus „Jeder gegen Jeden“ mit je einem Heim- und Auswärtsspiel. Die zwei Erstplatzierten steigen in die Handball-Bundesliga 2018/19 auf, die vier Letztplatzierten in die dritte Liga ab. Bei Punktgleichheit entscheidet die bessere Tordifferenz,  bei gleicher Tordifferenz gäbe es Entscheidungsspiele.

Auf- und Absteiger 
Aufsteiger aus der 3. Liga 2016/17 sind der Meister der Staffel Ost, der HC Elbflorenz, Vizemeister Eintracht Hildesheim sowie der Meister der Staffel West, der Neusser HV und der Vizemeister VfL Eintracht Hagen. Die Meister der Staffeln Nord und Süd (TSV Altenholz bzw. SG Nußloch) wollten ihr Aufstiegsrecht nicht wahrnehmen, sodass Relegationsspiele zwischen den Zweitplatzierten der Staffeln stattfanden. Hildesheim besiegte die TSB Heilbronn-Horkheim (Süd) mit 31:25, mit dem gleichen Ergebnis schlug Hagen den HSV Norderstedt (damals HSG Norderstedt/Henstedt-Ulzburg) aus der Staffel Nord.

Der Neusser HV spielt in der Saison 2017/18 in Kooperation mit dem ART Düsseldorf als HC Rhein Vikings.

Absteiger aus der Handball-Bundesliga 2016/17 sind der HSC 2000 Coburg, die HBW Balingen-Weilstetten und der Bergische HC.

Statistiken

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse der Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Bester 7-m-Werfer

Bester Torwart

Spielstätten 
In der Tabelle stehen alle Vereine mitsamt ihren Heimspielstätten und den Kapazitäten. Manche Vereine haben aus wirtschaftlichen Gründen, für weniger interessante Spiele, kleinere Heimspielstätten.

Zuschauer 
Insgesamt verfolgten 602.2075 Zuschauer die 380 Spiele der 2. Handball-Bundesliga. Das ergibt einen Durchschnitt von 1.584 Zuschauern pro Spiel. Der Wert aus der Vorsaison konnte damit um rund 70.000 Zuschauer überboten werden.

Siehe auch 
 2. Handball-Bundesliga
 Handball-Bundesliga 2017/18
 DHB-Pokal 2017/18
 Ewige Tabelle

Weblinks 
 Offizielle Internetpräsenz der Handball-Bundesliga

Einzelnachweise 

Handballsaison 2017/18
2017